O Domingo da Santíssima Trindade ou simplesmente Domingo da Trindade é o primeiro domingo após o Pentecostes no calendário litúrgico cristão ocidental, e o domingo de Pentecostes no cristianismo oriental. O Domingo da Santíssima Trindade celebra a doutrina cristã da Trindade, as três Pessoas de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Veja também 
 Ano litúrgico

Ligações externas 
 Santuário de Fátima: Domingo da Santíssima Trindade

Cristianismo